Worgitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Worgitzky (1934–2018), deutsche Schriftstellerin
 Hans-Heinrich Worgitzky (1907–1969), Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes
 Wilhelm von Worgitzky (1855–1936), deutscher Generalleutnant